Brésil är ett släkte av skalbaggar. Brésil ingår i familjen vivlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Brésil